Onut se poate referi la următoarele:

 – afluent al Nistrului situat în regiunea Cernăuți din Ucraina, antebelic despărțind județele Cernăuți și Hotin din Regatul României.
Onut, Zastavna – sat-reședință de comună în raionul Zastavna din regiunea Cernăuți (Ucraina), antebelic Onutul-Mare, județul Cernăuți, plasa Zastavna (Regatul României).
Onutul-Mic – localitate imediat vecină, atestată în anul 1930 în județul Hotin, plasa Hotin (Regatul României).
Onod, sat-reședință de comună în comitatul Borsod-Abaúj-Zemplén (Ungaria).

Referințe

Dezambiguizare